Матти́ас За́ммер (; 5 сентября 1967, Дрезден, Саксония, ГДР) — немецкий футболист, защитник и полузащитник. Игрок сборной ГДР и сборной Германии. В 1996 году в составе сборной стал чемпионом Европы и был признан лучшим игроком года в Европе («Золотой мяч»). После завершения игровой карьеры занят тренерской и административной деятельностью.

Клубная карьера

«Динамо» Дрезден 
Начал карьеру в команде «Динамо» (Дрезден), когда он присоединился к молодежному составу клуба в девять лет в 1976 году. Дебютировал за взрослую команду под руководством своего отца Клауса Заммера в сезоне 1985/86. Играя на позиции нападающего, забил восемь голов в первом сезоне, а «Динамо» закончило чемпионат на пятом месте в Оберлиге ГДР. После того, как в следующем сезоне новым менеджером стал Эдвард Гейер, он нашёл свое оптимальное место в центре полузащиты во время сезона 1987/88.

В сезоне 1988/89 Заммер с командой выиграл чемпионат ГДР. В этом же сезоне клуб достиг полуфинала Кубка УЕФА, где проиграл «Штутгарту». В следующем году динамовцы выиграли лигу и кубок, защитив чемпионский титул, а также победив в 1990 году в кубке ГДР.

«Штутгарт» 
Летом 1990 года Заммер стал игроком «Штутгарта». В своём дебютном сезоне в Бундеслиге отличился 11 раз, став вторым среди бомбардиров своей команды и поделив место в топ-10 чемпионата. Клуб занял шестое место, дающее путёвку в Кубок УЕФА. В следующем сезоне Заммер отметился девятью голами, а клуб стал чемпионом.

«Интернационале» 
После двух сезонов в «Штутгарте» Маттиас присоединился к миланскому «Интеру». Несмотря на сравнительно успешное выступление (4 гола в 11 матчах, включая важный мяч в ворота «Ювентуса» в Дерби Италии), игрок не смог адаптироваться в Италии, и в январе 1993 года вернулся на родину.

«Боруссия» Дортмунд 

В зимнее трансферное окно чемпионата Германии 1992/93 Заммер подписал контракт с дортмундской «Боруссией», и за вторую половину сезона сыграл 17 матчей, отметившись десятью голами.

В следующем сезоне главный тренер команды Оттмар Хитцфельд перевёл Заммера из полузащиты на позицию либеро. В этой роли Заммер провёл следующие пять сезонов. В 1995 и 1996 годах «Боруссия» стала сильнейшем клубом Германии, а в 1997 году стала победителем Лиги чемпионов и обладательницей Межконтинентального кубка. Кроме того, под лидерством Заммера «Боруссия» завоевала два Суперкубка Германии в 1995 и 1996 годах.

В 1995 и 1996 годах Заммер был назван футболистом года в Германии, а по итогам 1996 года получил Золотой мяч.

Следующий сезон стал для Заммера последним: серьёзная травма колена, после которой он так и не смог восстановиться, прервала карьеру игрока в 1998 году.

Международная карьера 
Заммер выступал за команды ГДР различных молодёжных и юношеских возрастов, а в 1987 году дебютировал в основной сборной ГДР. 

В 1990 году он начал выступать в составе объединённой сборной Германии, став в её составе первым выходцем из ГДР. Примечательно, что в отборочном цикле чемпионата Европы 1992 года Маттиас успел сыграть за две сборные, принеся своим дублем в стартовом матче победу над Бельгией. Позднее этот матч (который стал последним в истории сборной ГДР) был признан товарищеским, а Заммер оказался в составе сборной Германии. На самом Евро Заммер помог своей команде добраться до финала. Чемпионат мира 1994 Заммер также провёл на высоком уровне. 

Пиком игровой карьеры для него стал Евро-1996, ставший для сборной Германии победным. Наряду с Юргеном Клинсманом Заммер был лидером «бундестим», демонстрировал яркую игру и сумел отличиться двумя голами: в ворота сборной России на групповом этапе и в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале (этот гол стал победным). По итогам турнира Маттиас был признан лучшим его игроком, однако он стал последним в его международной карьере.

Тренерская карьера 
В апреле 2000 года Заммер вошёл в тренерский штаб дортмундской «Боруссии», который возглавил опытный тренер Удо Латтек. «Шмели» боролись за выживание в Бундеслиге и тренерскому дуэту удалось спасти команду от вылета. После этого Латтек покинул команду, а пост главного тренера занял Маттиас. Уже в следующем сезоне «Боруссия» стала третьей, а в 2002 году завоевала чемпионский титул. В том же году дортмундцы дошли до финала Кубка УЕФА, где со счётом 2:3 уступили нидерландскому «Фейеноорду». Следующие два сезона Заммер продолжал тренировать команду, однако её результаты были скромнее. 

В 2004 году Заммер возглавил «Штутгарт», с которым продемонстрировал достойный результат, заняв по итогам сезона 5-е место и получил путёвку в Кубок УЕФА. После этого сезона, 3 июня 2005 года, Маттиас принял решение завершить тренерскую карьеру.

Административная карьера 
С февраля 2006 по июль 2012 года Заммер занимал пост спортивного директора Немецкого футбольного союза. На этом посту внёс заметный вклад по выводу немецкого футбола из кризиса, разразившегося в конце 1990-х годов. Сборная Германии за этот период стала серебряным призёром Евро-2008 и бронзовым призёром чемпионата мира 2010, была сформирована основа той команды, которая в 2014 году выиграла «мундиаль». 

В июле 2012 года Заммер занял аналогичную должность в мюнхенской «Баварии». Период его работы в этом клубе запомнился громкими приобретениями (состав мюнхенцев пополнили Хави Мартинес, Роберт Левандовский, Матс Хуммельс, Марио Гётце, Артуро Видаль и другие известные игроки, а пост главного тренера занял Хосеп Гвардиола), а также завоеванием «требла». После четырёх лет работы Заммер ушёл в отставку по состоянию здоровья..

В марте 2018 года стало известно, что Заммер вернется в дортмундскую «Боруссию», но уже в качестве консультанта клуба.

Достижения

Как игрок 
 «Динамо» (Дрезден)
 Чемпион ГДР (2): 1989, 1990
 Обладатель Кубка ГДР: 1990

 «Штутгарт»
 Чемпион Германии: 1992

 «Боруссия» Дортмунд
 Чемпион Германии (2): 1995, 1996
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1997
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1997
 Обладатель Суперкубка Германии (3): 1995, 1996, 1997

 Сборная Германии
 Чемпион Европы среди юношей (до 18 лет): 1986
 Вице-чемпион Европы: 1992
 Чемпион Европы: 1996

Как тренер 
 «Боруссия» Дортмунд
 Чемпион Германии: 2002
 Финалист Кубка УЕФА: 2002
 Финалист Кубка немецкой лиги: 2003

Личные достижения 
 Обладатель Золотого мяча (France Football): 1996
 Футболист года в Германии: 1995, 1996
 Лучший игрок чемпионата Европы 1996
 Третий футболист года в Европе по версии Onze Mondial: 1996
 Входит в состав символической сборной Европы по версии ESM: 1995
 Входит в состав символической сборной чемпионата Германии (4): 1990/91, 1991/1992, 1994/95, 1995/1996
 Входит в состав символической сборной по итогам чемпионата Европы по версии УЕФА: 1996
 Входит в список величайших футболистов XX века журнала «Мировой футбол»

Примечания

Ссылки 

 Статьи, интервью:
 Индивидуалист из Дрездена.  bavaria-munchen.ru
 Лучше один раз — 1:7, чем семь раз — 0:1. «Спорт-Экспресс», 9 февраля 2005 года

Футболисты ГДР
Игроки сборной ГДР по футболу
Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Обладатели «Золотого мяча»
Футболисты года Германии
Игроки ФК «Динамо» Дрезден
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Боруссия» Дортмунд
Тренеры ФК «Штутгарт»